«Удиви меня» — российская мелодрама с детективным сюжетом 2012 года режиссёра  Андрея Щербинина, вышедшая в прокат 22 января 2012 года.

Сюжет 
Роман Зубов расследует дело о странном преступнике, который обманом и шантажом вымогает у богатых деньги. В ходе расследования выясняется, что преступник передаёт вырученные деньги нуждающимся — матери-одиночке, мигрантам. А вскоре Роман узнаёт, что его возлюбленная Багира и есть этот самый преступник. Так он становится перед нелёгким выбором между любовью и правопорядком.

В ролях 
 Светлана Ходченкова — Багира
 Пётр Красилов — Роман Зубов
 Борис Галкин — Андрей Филиппович, генерал
 Наталья Бардо — Лена
 Дмитрий Блажко
 Александр Корженков
 Виктор Рябов — Владимир Иванович Широков, чиновник
 Вадим Цаллати
 Алексей Цокур — участковый

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Андрей Щербинин
 Автор сценария — Илья Шиловский
 Продюсер — Александр Кушаев, Дмитрий Фикс, Сергей Фикс
 Оператор-постановщик — Юрий Бехтерев
 Художник-постановщик — Алексей Назаров
 Художник по костюмам — Светлана Мамонтова
 Композитор — Илья Духовный

Награды и номинации 
 2012 — Открытый фестиваль кино «Киношок» — номинация

Примечания

Ссылки 
 
 Удиви меня на сайте afisha.mail.ru
 Удиви меня на сайте film.ru

Фильмы России 2012 года